Оффа может означать:

Персоналии 
 Оффа — король англов
 Оффа — король Мерсии.
 Оффа — король Эссекса.

Топоним 
 Оффа — город в Нигерии.